Svenska cupen i handboll 2021/2022 kan syfta på:

 Svenska cupen i handboll för damer 2021/2022
 Svenska cupen i handboll för herrar 2021/2022